Палкин — русская фамилия; имеет женскую форму Палкина.

Известные носители:
 Палкин, Андрей Васильевич (род. 1958) — депутат Государственной думы РФ VII созыва, предприниматель.
 Палкин, Вячеслав Сергеевич (1935—2008) — профессор, завкафедрой хорового дирижирования Харьковского государственного университета искусств, народный артист Украины.
 Палкин, Евгений Алексеевич (род. 1953) — проректор по научной работе, зампредседателя Ученого совета Российского нового университета, профессор, лауреат Государственной премии СССР.
 Палкин, Николай Григорьевич (1913—1990) — участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.
 Палкин, Сергей Анатольевич (род. 1974) — генеральный директор ФК «Шахтёр» (Донецк, Украина).
 Палкин, Эркемен Матынович (1934—1991) — алтайский поэт.

 Палкина, Ксения Николаевна (в замужестве Улукан; род. 1989) — киргизская теннисистка; победительница 29 турниров ITF.

См. также 
 Палкино
 Палкин-Ёль